Сейнт (, | seɪnt |) — транскрипція англійського слова святий, яке також є частиною власних назв багатьох географічних об'єктів.

Прізвище 

 Ева Мері Сейнт (1924) — американська акторка, володарка премії «Оскар».
 Еллен Сейнт (1983) — чеська фотомодель та порноакторка.
  (1885—1961) — американський художник-вітражист.
  (1923—1956) — американський євангельський християнський пілот-місіонер у Еквадорі.
 Саманта Сейнт (1987) — американська порноакторка.
  (1951) — підприємець, пілот та автор еквадорського походження, син Нейта Сейнта.

Топоніміка 
  — передмістя міста Лутон в Англії обмежене річкою Лі на півночі, проспектом Монтроуз на півдні, дорогами Блонделл та Лігрейв на заході та  на сході.
 Сейнт-Огастін — найдавніше місто США, яке є адміністративним центром округу Сент-Джонс штату Флорида.
 Сейнт-Пітерсберґ — п'яте за населенням місто Флориди (після Джексонвілл, Маямі, Тампа та Орландо) на півдні півострова Пінеллас узбережжя між Мексиканською й Тампійською затоками; відомий морський курорт.
 Сейнт-Флоріан — місто в США, в окрузі Лодердейл штату Алабама.